Viervant (geslacht)
 Leendert Viervant de Oudere
 Hendrik Viervant (1718-1775)
 Anthony Viervant (1720-1775)
 Leendert Viervant, de Jongere (1752-1801)
 Hendrik Husly Viervant (1754-1814)   
 Roelof Roelofs Viervant (1755-1819)